Vescovo della Diocesi cattolica di Helsinki
 Vescovo della Diocesi luterana di Helsinki